Bejanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бежаново) :
Bejanovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Bejanovo, village bulgare de l'obchtina de Loukovit, situé dans l'oblast de Lovetch.